Белогла́зов — русская фамилия.

Известные носители 
 Белоглазов, Александр Валентинович (род. 1954) — советский, российский спортсмен-парашютист и тренер.
 Белоглазов, Александр Михайлович (род. 1978) — российский военнослужащий, командир 604-го центра специального назначения Росгвардии, Герой Российской Федерации.
 Белоглазов, Алексей Васильевич — депутат сената парламента Казахстана I созыва
 Белоглазов, Анатолий Алексеевич (род. 1956) — советский борец вольного стиля, олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира.
 Владимир Георгиевич Белоглазов (1930—2012) — советский и российский учёный-медик.
 Белоглазов, Владимир Семёнович (род. 1939) — советский и российский театральный актёр, режиссёр, народный артист РСФСР.
 Белоглазов, Геннадий Борисович (1953—2019) — советский самбист, российский дельталётчик, чемпион и призёр чемпионатов мира.
 Белоглазов, Григорий Никандрович (1902—1988) — советский композитор и педагог.
 Белоглазов, Иннокентий Николаевич (1934—2016) — русский учёный в области навигации и управлении движением ЛА, проф. ВВИА им. проф. Н. Е. Жуковского.
 Белоглазов, Константин Фёдорович (1887—1951) — советский физик и химик.
 Белоглазов, Леонид Яковлевич (1929—2006) — бригадир совхоза «Николаевский» Северо-Казахстанской области КазССР, Герой Социалистического Труда. 
 Белоглазов, Павел Никифорович (1905—1988) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Белоглазова